Баркам () или Маэркан () — городской уезд Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань (КНР). Правление городского уезда размещается в посёлке Баркам.

История 
Во времена Китайской республики эти территории формально входили в уезд Лисянь, но фактически здесь правили четыре вождя местных племён. Уезд в составе Нгава-Тибетского автономного округа был образован в 1955 году, и назван в честь имевшегося здесь монастыря. В 1987 году Нгава-Тибетский автономный округ был переименован в Нгава-Тибетско-Цянский автономный округ.

В 2015 году в соответствии с постановлением Госсовета КНР уезд Баркам был преобразован в городской уезд.

Административное деление 
Городской уезд делится на 3 посёлка и 11 волостей.

Ссылки 
 

Городские уезды Нгава-Тибетского-Цянского автономного округа